Carmignan är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Giovanni Carmignani (1768–1847), italiensk jurist
 Vincenzo Carmignani (1779–1859), italiensk naturforskare, läkare och botaniker